Тавровский - фамилия:

 Тавровский, Леонид Данилович (род. 1945) — советский и российский ученый. 
 Тавровский, Пётр Ильич (1923—1943) — участник Великой Отечественной войны.
 Тавровский, Юрий Вадимович (род. 1949) — востоковед, профессор Российского университета дружбы народов, член Президиума Евразийской академии телевидения и радио.

См. также 
 Тавро